Никола́й Сухи́х:
 Сухих, Николай Алексеевич (1917—1967) — полный кавалер ордена Славы.
 Сухих, Николай Анисимович (1913—1968) — Герой Советского Союза.